Километро Веинте има више значења:

 Километро Веинте (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Километро Веинте, Ел Уно (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Километро Веинте (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Веинте (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Веинте (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Веинте (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику